Gloster Aircraft Company – brytyjska wytwórnia lotnicza w której produkowano między innymi:
 Gloster Grebe – pierwszy myśliwiec brytyjski wyprodukowany po I wojnie światowej
 Gloster Gladiator – ostatni brytyjski myśliwiec dwupłatowy
 Gloster F.5/34 – międzywojenny, prototypowy myśliwiec jednopłatowy
 Gloster E.28/39 – pierwszy brytyjski samolot odrzutowy
 Gloster Meteor – pierwszy brytyjski myśliwiec odrzutowy produkowany seryjnie
 Gloster Javelin – ostatni samolot noszący nazwę Gloster
 Gloster – miejscowość w Stanach Zjednoczonych
 Gloster – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych
 Gloster – popularna odmiana jabłoni